Гран-при Саудовской Аравии 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 3 по 5 декабря 2021 года на городской трассе Джидда в Саудовской Аравии.

Поул со временем 1:27,511 выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Победу также одержал Хэмилтон, он же установил лучший круг гонки. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — Валттери Боттас.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +31…30 °C 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:34,182
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +31…30 °C 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:30,734, поставлен на 47 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Гран-при Саудовской Аравии
Спорт в Саудовской Аравии в 2021 году